Bryce Robins può riferirsi a:

 Bryce G. Robins (1958-), rugbista a 15 neozelandese;
 Bryce B. Robins (1980-), suo figlio, rugbista a 15 neozelandese internazionale per il .